Ausmerzung steht für:
 eine Alternativform zu Ausmerzen
 einen Zentralbegriff der nationalsozialistischen Rassenhygiene; auch bei anderen Formen der Eugenik im 19./20. Jahrhundert
 die Auslese in der Tierzucht, siehe Merzvieh